Budu peut désigner :
 Budu, un peuple de République démocratique du Congo ;
 budu, leur langue.